Слана — село в окрузі Семіли Ліберецького краю Чехії.
 Слана Бара — село в Видинській області Болгарії.
 Вишна Слана — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.
 Нижня Слана — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.
 Слана — переписна місцевість штату Аляска.
 Слана — село в Хорватії, Сісацько-Мославінська жупанія.
 Слана — річка в Словаччині та Угорщині, притока Тиси.
 Слана — річка на Алясці, притока Мідної ріки.